Сыныгкильса () — село в Кельбаджарском районе Азербайджана. Село получило своё название из-за того, что было основано в окрестностях старой, рухнувшей () церкви ().

По материалам издания «Административное деление АССР», подготовленных в 1933 году Управлением народно-хозяйственного учёта АССР (АзНХУ), по состоянию на 1 января 1933 года Сыных-Килиса являлся центром одноимённого сельсовета Кельбаджарского района Азербайджанской ССР. В селе проживало 184 человека (36 хозяйств, 103 мужчины и 81 женщина). Национальный состав всего Сыных-килисинского сельсовета, включавшего ещё 11 сёл, на 99,8 % состоял из тюрков (азербайджанцев).

С 1993 по ноябрь 2020 года село находилось под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, согласно её административно-территориальному делению входило в Шаумяновский район НКР и называлось Нор-Манашид (). В 2020 году возвращено под контроль Азербайджана. Расположено на высоте .

Ссылки

Примечания